Тимошинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Тимошинская волость (Пинежский уезд) — в составе Архангельской губернии
 Тимошинская волость (Сольвычегодский уезд) — в составе Вологодской губернии
 Тимошинская волость (Макарьеский уезд) — в составе Костромской губернии
 Тимошинская волость (Белозерский уезд) — в составе Новгородской губернии